Лос Мескалес има више значења:

 Лос Мескалес (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Мескалес (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Мескалес (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мескалес, Ел Прогресо (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мескалес (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Мескалес (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Мескалес (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Мескалес (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Мескалес (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Мескалес (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Мескалес (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Мескалес (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Мескалес (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику